Ахназаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Ахназарян, Армен (1941—2009) — германский архитектор; доктор архитектуры, основатель Фонда по изучению армянской архитектуры.
 Ахназарян, Карапет Варданович (1894—1980) — советский военный, генерал-майор артиллерии.
 Ахназарян, Нарек Суренович (род. 1988) — армянский виолончелист.
 Ахназарян, Тигран (род. 1987) — армянский футболист.